West Jefferson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Jefferson (Alabama)
 West Jefferson (New York)
 West Jefferson (North Carolina)
 West Jefferson (Ohio)